que pertany al clergat
que té un raport amb el clericalisme